Бланшрю́ (, ) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Мольсем, кантон Мюциг. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав упразднённого кантона Ширмек (округ Мольсем).

Площадь коммуны — 2,65 км², население — 29 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 39 человек (2013), плотность населения — 14,7 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 38 человек, в 2012 году — 38 человек, а в 2013-м — 39 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 26 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 23 были экономически активными, 3 — неактивными (показатель активности 88,5 %, в 1999 году — 68,4 %). Из 23 активных трудоспособных жителей работали 20 человек (11 мужчин и 9 женщин), трое числились безработными (один мужчина и две женщины). Среди 3 трудоспособных неактивных граждан учеников либо студентов не было, один числился пенсионером, а ещё двое были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки